1933 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 В марте в Ленинграде открылась выставка портрета. Среди 76 участников были представлены работы Виктории Белаковской, Исаака Бродского, Николая Кострова, Михаила Платунова, Павла Филонова и других художников.

 2 апреля Постановлением правительства утверждено «Положение о Всероссийской Академии художеств» (ВАХ).

 В мае в Ленинграде в ДК имени Первой пятилетки открылась «Выставка картин Ленинградского Областного Дома художника». Экспонировались работы Виктории Белаковской, Исаака Бродского, Александра Ведерникова, Николая Кострова, Аркадия Рылова, Ивана Степашкина, Павла Филонова и других художников.

 27 июня в Москве в залах Исторического музея открылась выставка «Художники РСФСР за 15 лет. 1917—1932», показанная годом ранее в Ленинграде в ГРМ.

 30 июня в Москве в ЦПКО имени А. М. Горького открылась художественная выставка «15 лет РККА», показанная затем в декабре в Ленинграде в ГРМ. Экспонировались работы Михаила Авилова, Исаака Бродского, Петра Бучкина, Николая Дормидонтова, Бориса Иогансона, Дмитрия Кардовского, Александра Любимова, Сергея Герасимова, Виктора Орешникова, Рудольфа Френца, Василия Хвостенко, Александра Савинова и других художников. Всего на ленинградской выставке экспонировалось 517 произведений 234 авторов. Наряду с ГРМ в организации выставки участвовал ЛОСХ и кооперативное товарищество художников Ленизо.

 Основан Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского.

Родились 
 9 января — Белашов, Александр Михайлович, советский и российский скульптор-анималист, Заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств (ум. в 2011).
 19 января — Михайлов Юрий Данилович, советский живописец (ум. в 1991).
 27 января — Ватенин Валерий Владимирович, советский живописец, график, педагог (ум. в 1977).
 7 февраля — Межиров Юрий Александрович, российский советский живописец, Народный художник Российской Федерации.
 19 февраля — Горохова Елена Константиновна, российский советский живописец.
 5 сентября — Булатов Эрик Владимирович, советский художник, один из основателей соц-арта.
 23 октября — Иванов Юрий Филиппович, советский российский скульптор, Заслуженный художник РСФСР.
 2 декабря — Ковенчук, Георгий Васильевич, советский и российский живописец и график, писатель и сценограф, Заслуженный художник РСФСР.

Скончались 
 23 января — Васнецов Аполлинарий Михайлович, русский исторический живописец (род. в 1856).
 29 июля — Купреянов Николай Николаевич, советский художник-график (род. в 1894).

Примечания

Источники 
 Каталог выставки картин ленинградского областного Дома художников в Доме культуры имени 1-й Пятилетки. — Л: Изд. Обл. Дома художников, 1933.
 Каталог выставки портрета. — Л: Рабис, 1933.
 Художественная выставка «XV лет РККА». — М: Всекохудожник, 1933.
 Художественная выставка «XV лет РККА». Живопись, скульптура, графика. — Л: ЛССХ, 1933.
 Художники РСФСР за 15 лет. Каталог юбилейной выставки живописи, графики, скульптуры. — Л: ГРМ, 1932.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Хронология. Каталоги выставок//Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт—Петербург: НП-Принт, 2007. С. 382—383, 440.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. — Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2008. — ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Конова Л. Санкт-Петербургский Союз художников. Краткая хроника 1932—2009. 1-я часть. 1932—1945 // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 16. СПб., 2009. С.71-79.

Изо
История искусства СССР по годам